Арболадо има више значења:

 Арболадо (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Арболадо (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику